Giralda puede referirse a:
 Giralda de Sevilla (o simplemente La Giralda), emblemático campanario de Sevilla, España
 Giralda de Badajoz, edificio de Badajoz, España
 Giralda Sur, barrio de Sevilla
 La Giralda, cafetería en el centro de Buenos Aires;
 La Giralda, antigua confitería del Centro de Montevideo
 el nombre común de la planta Coleostephus myconis
 Giralda, nombre de varios yates reales de España
 Puerto Giraldo, también llamado Girladá, uno de los corregimientos de Colombia